Гогенлоэ-Лангенбург:
 Агнесса Гогенлоэ-Лангенбургская (1804—1835) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская.
 Луиза Элеонора Гогенлоэ-Лангенбургская (1763—1837) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, в замужестве герцогиня и регент Саксен-Мейнингена.
 Елена Гогенлоэ-Лангенбургская (1807—1880) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, в браке принцесса Вюртембергская, вторая супруга герцога Евгения.

 Феодора Гогенлоэ-Лангенбургская (1839—1872) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, в замужестве герцогиня Саксен-Мейнингенская.
 Феодора Гогенлоэ-Лангенбургская (1866—1932) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, в замужестве княгиня Лейнингенская.
 Эрнст Гогенлоэ-Лангенбург (1863—1950) — регент Саксен-Кобург-Готского герцогства (1900—1905).
 Элиза Гогенлоэ-Лангенбургская (1864—1929) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, в браке последняя княгиня Рёйсс младшей линии, супруга князя Генриха XXVII
 Хубертус фон Гогенлоэ-Лангенбург (род. 1959) — мексиканский бизнесмен, горнолыжник, фотограф, музыкант и актёр